De Copa Constitució 2014/15 was de 23e editie van het toernooi om de beker van Andorra. Het toernooi begon op 21 februari 2015 en eindigde met de finale op 10 mei. Titelhouder was UE Sant Julià. De winnaar plaatste zich voor de eerste voorronde van de Europa League van 2015/16.

Deelnemers 
Aan de Copa Constitució deden dit seizoen zestien ploegen mee. De acht ploegen uit de Primera Divisió van vorig seizoen waren zeker van deelname, alsmede vier ploegen uit de Segona Divisió, die zich vorig seizoen voor de promotiegroep hadden geplaatst. De overige vier deelnemers waren de ploegen die in de Copa Federació bij de beste vier waren geëindigd. De ploegen die zich dit seizoen voor de kampioensgroep van de Primera Divisió hadden gekwalificeerd waren reekshoofd, en konden elkaar niet treffen voor de halve finales.

Wedstrijden

Wedstrijdschema

Eerste ronde

Replay

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Topscorers 
Gabi Riera, spelend bij verliezend finalist FC Santa Coloma, werd topscorer van de beker met twaalf doelpunten. Zeven daarvan maakte hij in de kwartfinale tegen FC Ordino B.

Externe links 
 Federación Andorrana de Futbol

Voetbal in Andorra
Bekervoetbal 2014/15
Sportevenement in Andorra